Га́щенка:

 Гащенка — река в Амурской области, правый приток Зеи.
 Гащенка — село в Свободненском районе Амурской области.

Река Гащенка (правый приток Зеи), протяженность реки - 23 км. Долина реки имеет равнинный характер. Русло извилистое, шириной от 30 до 40 м в межень. Дно галечно-песчаное. По условиям водного режима река относится к дальневосточному типу. Доля дождевого питания в общем объеме годового стока составляет 80 %, снегового питания - от 5 до 10%.